Az FC Nordsjælland (kiejtése kb. nors(j)elan; ['noʁɕɛlɑnˀ]) dán labdarúgócsapat. A klubot 1991-ben alapították Farum Boldklub néven, székhelye Farumban van. A nevüket 2003-ban változtatták meg FC Nordsjælland-ra.

A csapat a Superligaen-ben játszik. Első érmüket a 2002–03-as szezonban szerezték, a harmadik helyen végeztek. Azóta a Nordsjælland négyszer szerepelt az európai kupákban, kétszer az UEFA-kupában (2003–04-ben és 2008–09-ben), illetve kétszer az Európa-ligában (2010–11-ben és 2011–12-ben). A legnagyobb sikerek 2010-ben kezdődtek el, amikor megnyerték a dán kupát, majd 2011-ben meg is védték címüket, mindkétszer a Midtjylland-t verve. Megnyerték a 2011–12-es bajnokságot, így részt vehetnek a 2012–2013-as UEFA-bajnokok ligája csoportkörében.

Sikerei 
 Dán labdarúgó-bajnokság (Superligaen)
 Győztes (1 alkalommal): 2012
 Bronzérmes (1 alkalommal): 2003

 Dán kupa (Landspokal)
 Győztes (2 alkalommal): 2010, 2011

Legutóbbi szezonok

Európai kupaszereplés

 Rövidítések: S=selejtező; F=forduló; RJ=rájátszás

További információk
Hivatalos honlap

Források

Nordsjaelland
1991-ben alapított labdarúgócsapatok